Бу́дкін () — російське прізвище. Жіноча форма — Будкіна.

Відомі носії 
 Будкін Віктор Сергійович (1932) — український учений-економіст.
 Будкін Олександр Ельгізарович (1986) — російський хокеїст.

Див. також 

 Будкевич